Аре́вало () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Моранья. Население — 8114 человек (на 2010 год).

Этот старинный кастильский город богат средневековыми памятниками в стиле мудехар. Помимо многочисленных храмов, сохранились останки городских стен и замок, где был заточён за беспутство «великий Осуна».

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы